Татья́на Миха́йлова:
 Михайлова, Татьяна Андреевна (род. 1956) — российский лингвист.
 Михайлова, Татьяна Викторовна (род. 1944) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент РАХ (2012).
 Михайлова, Татьяна Ивановна (род. 1978) — российская футболистка.
 Михайлова, Татьяна Олеговна (урожд. Григорьева; род. 1972) — президент Федерации легкой атлетики Курганской области.
 Михайлова, Татьяна Олеговна (род. 1987) — белорусская конькобежка.
 Михайлова, Татьяна (род. 1983) — эстонская певица.
 Михайлова, Татьяна — российская пловчиха, призёр ЧР-1997 , участница ЧЕ-1998.
 Михайлова, Татьяна (род. 1968) — российская конькобежка, МСМК .